Gong se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Enpu Gong
 Liansu Gong
 Zheng-da Gong